De Buono – cognome italiano
 Nicola De Buono – attore italiano